Александр Шаховской:
 Шаховской, Александр Александрович (1777—1846) — русский писатель-драматург.
 Шаховской, Александр Валентинович (1831—1906) — гофмейстер, тайный советник.
 Шаховской, Александр Иванович (1822—1891) — генерал-лейтенант, участник Крымской войны.